Elementarismus steht für

 Elementarismus, eine Kunstströmung der Moderne
 Elementenpsychologie, eine Richtung der Psychologie, die annimmt, komplexes psychisches Geschehen bestehe aus nicht weiter zurückführbaren Grundbestandteilen